Rücker bezeichnet:

 Rücker oder Rückerzeiger bei mechanischen Uhren, siehe Reglage

Rücker ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Rücker (1880–1948), deutscher röm-kath. Theologe (Kirchengeschichtler)

 Anja Rücker (* 1972), deutsche Leichtathletin
 Christiane Rücker (* 1944), deutsche Schauspielerin
 Claus Rücker (1883–1974), deutscher Fregattenkapitän der Kriegsmarine und U-Boot-Kommandant im Ersten Weltkrieg
 Conrad Rücker (1823–1875), deutscher Kaufmann
 David Rücker (1776–1852), Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Doris Rücker (1909–1986), deutsche Bildhauerin 
 Friedrich Carl August Rücker (1773–1837), deutscher Buchhändler und Verleger
 Fritz Rücker (1892–1974), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD, SED)
 Günther Rücker (1924–2008), deutscher Erzähler und Dramatiker
 Igor Rücker (* 1971), deutscher Basketballspieler
 Joachim Rücker (* 1951), deutscher Politiker (SPD) und Diplomat
 Jochen Rücker (* 1944), deutscher Fußballspieler

 Johannes K. Rücker (1949–2021), deutscher Erwachsenenbildner
 Lisa Rücker (* 1965), österreichische Politikerin (Grüne)
 Ludwig von Rücker (1865–1949), deutscher Verwaltungsjurist
 Margarethe Rücker († 1611), wegen Hexerei hingerichtete Frau, siehe Kurmainz
 Martin Rücker (* 1980), deutscher Journalist und Verbraucherrechtsaktivist
 Martin Rücker von Jenisch (1861–1924), deutscher Diplomat
 Norbert Rücker (1936–2016), deutscher Jurist und Politiker
 Stanislaus Rücker (1649–1734), deutscher Beamter und Politiker
 Veronika Rücker (* 1970), deutsche Sportwissenschaftlerin, Sportökonomin und Sportfunktionärin
 Walter Rücker (1905–1981), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Rückert
 Ruckert
 Rucker
 Rückers
 Villa Rücker, ehemaliges Landhaus im Hamburger Stadtteil Hamm